Baender ist der Familienname folgender Personen:

 Hannelore Baender (1919–1990), deutsche Politikerin (SED)
 Paul Baender (1906–1985), deutscher Politiker (SED)